Il singolare del torneo di tennis La Serena Open 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Rubén Ramírez Hidalgo che ha battuto in finale David Marrero 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Nicolás Lapentti (quarti di finale)
 Rubén Ramírez Hidalgo (Campione)
 Juan Pablo Guzmán (primo turno)
 Brian Dabul (secondo turno)

 Eduardo Schwank (semifinali)
 Thomaz Bellucci (primo turno)
 Adrián García (secondo turno)
 Daniel Muñoz de la Nava (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

La Serena Open 2008